Preller ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Preller (* 1942), deutscher Politiker (SPD)

 Fritz Preller (1918–?), deutscher FDGB-Funktionär, MdV
 Georg Preller (1888–1962), deutscher Maler, Grafiker und Holzschneider
 Gottfried Preller (1948–2017), deutscher Organist und Kirchenmusiker
 Hugo Preller (1886–1968), deutscher Historiker
 Johann Gottlieb Preller (1727–1786), deutscher Kantor, Komponist und Landvermesser
 Julius Preller (1834–1914), deutscher Landschaftsmaler (und Fabrikdirektor)
 Klaus Preller (* 1939), deutscher Basketballschiedsrichter und -spieler
 Louis Preller (1822–1901), deutscher Landschaftsmaler und Illustrator

 Ophelia Preller (* 1998), deutsche Kanutin
 Ruth Preller-Gutdeutsch (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin und Schauspiellehrerin

Siehe auch:

 Mempell-Preller-Handschrift, ein Notenmanuskript